O nome Hanna foi usado para nomear dois ciclones tropicais no Oceano Atlântico:
 Tempestade tropical Hanna (2002) - tempestade tropical que atingiu a costa do golfo dos Estados Unidos, causando 20 milhões de dólares em prejuízos e três fatalidades.
 Furacão Hanna (2008) - atual furacão de categoria 1 próximo às Bahamas.

Além disso, a Tempestade tropical Lekima (2007) foi mais conhecida como Hanna nas Filipinas.

Também houve o Furacão Hannah (1959), furacão de categoria 3 que esteve no Atlântico norte durante todo o seu ciclo de vida, sem ameaçar a costa.

Desambiguação